Авиатира́ннис () — род тероподовых динозавров из клады тираннозавроид, чьи ископаемые остатки найдены в слоях киммериджского яруса на территории Португалии. В род включают единственный вид Aviatyrannis jurassica (авиатираннис юрассика).

История открытия 
В 2000 году немецкий палеонтолог Оливер Раухут сообщил о находке окаменелостей неизвестного тираннозавроида в угольной шахте около города Лейрия (Португалия). Учёный предварительно отнёс образцы к стоксозавру. Позднее, сделав вывод о слишком большом различии ископаемого материала, Раухут в 2003 году назвал и описал новый вид Aviatyrannis jurassica. Родовое название происходит от , «бабушка», и , род. пад. от , «тиран». Видовое название означает «юрская». Биномен можно перевести как «бабушка тирана из юрского периода».

Голотип IPFUB Gui Th 1 был найден в слоях формации , датируемых ранним киммериджским ярусом, приблизительно 155 млн лет назад. Он представляет собой правую часть подвздошной кости. В 2003 году Раухут также отнёс к авиатираннису две другие кости: IPFUB Gui Th 2, неполную правую подвздошную кость, и IPFUB Gui Th 3, правую часть седалищной кости. Эти два скелетных элемента принадлежали чуть более крупной особи. Помимо этого, к данному таксону были отнесены 16 изолированных зубов, в 1998 году описанных Йенсом Цинке. Раухут предположил, что часть ископаемого материала, отнесённого к стоксозавру, могла принадлежать авиатираннису.

Описание 

Подобно другим ранним тираннозавроидам, авиатираннис был мелким бипедальным хищником. Образец голотипа, подвздошная кость IPFUB Gui Th 1, имеет длину всего около 90 миллиметров. Кость могла принадлежать неполовозрелой особи. В 2010 году  оценил размер авиатиранниса в 1 метр, а массу — в 5 килограммов. По оценке Молины-Переса и Ларраменди (2019), авиатираннис достигал 1,3 м в длину при высоте бёдер в 40 см и массе 700 кг. 

Позвздошная кость удлинённая и низкая, с характерным для тираннозавроидов вертикальным гребнем на наружной поверхности крыла кости, прямо над тазобедренным суставом. Зубы премаксиллы имеют D-образное поперечное сечение. Зубы верхней и нижней челюстей вытянутые, загнутые только в верхней части, с перпендикулярной пильчатостью с обеих сторон. Их основания круглые, коронки уплощены.

В 2003 году Раухут расположил авиатиранниса в базальной позиции группы тираннозавроидов. Авиатираннис является одним из древнейших найденных тираннозавроидов — старше него только процератозавр.

Филогения 
Ниже приведена кладограмма, отображающая результаты филогенетического анализа Р. Делкорта и О. Н. Грилло (2019):

Примечания 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2003 году